6-й чемпионат мира по футболу среди юношеских команд прошёл с 3 по 20 августа 1995 года в Эквадоре. В турнире участвовали футболисты, родившиеся после 1 января 1978.

Стадионы

Квалификация

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

Август 1995 года
1995 год в Эквадоре
1995 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Эквадоре